In 1997 werd het 85ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 9 maart tot 2 juli. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Remo beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para